Бужилова — русская фамилия, женский вариант фамилии Бужилов. Происхождение фамилии, возможно, связано с глаголом бу́живать (будить).
 Бужилова, Александра Петровна (Род. 1960) — советский и российский учёный-антрополог, директор НИИ и музея антропологии МГУ, доктор исторических наук, академик РАН.
 Бужилова, Ирина () — советская, российская и французская актриса.
 Бужилова, Юлия (Род. 1983) — участница проекта «Фабрика звёзд»-1 (2002).

Примечания